Csehország
 Medlov, település a Brno-vidéki járásban
 Medlov, település az Olomouci járásban
 Medlov, Zborovice településrésze a Kroměříži járásban